Kisbér beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kisbér
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kisbér
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kisbér
das ehemalige Gestüt, siehe Gestüt Kisbér